Federico Cristián de Sajonia (en alemán, Friedrich Christian von Sachsen; Dresde, 5 de septiembre de 1722-ibidem, 17 de diciembre de 1763) fue un miembro de la Casa de Wettin. Fue elector de Sajonia entre el 5 de octubre y el 17 de diciembre de 1763. Su padre fue Federico Augusto, elector de Sajonia y rey de Polonia, y su madre fue la archiduquesa María Josefa de Austria.

Primeros años 

Federico Cristián fue el tercer hijo del elector y rey Augusto III de Polonia y de su esposa, la archiduquesa María Josefa de Austria (hija del emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo), prima hermana de la emperatriz María Teresa I de Austria. Las prematuras muertes de sus dos hermanos mayores, Federico Augusto (1720-1721), y José Augusto (1721-1728), le convirtieron en el heredero.
 
Como ya había apuntado el príncipe electoral en su diario: «Los príncipes están ahí para sus súbditos y no los súbditos para los príncipes. La riqueza de los súbditos, el crédito público y un buen ejército conforman la verdadera felicidad del príncipe», declarándose así abierto a las ideas de la Ilustración. Tenía un gran talento como músico. Para su undécimo cumpleaños, Johann Sebastian Bach compuso la cantata Herkules am Scheidewege.

Fue desde su nacimiento un niño débil, y a muy temprana edad sufrió una parálisis en un pie que lo dejó dependiente a una silla de ruedas. En una pintura conocida que lo muestra en compañía de sus familias Wettin y Wittelsbach, se lo muestra sentado en una silla de ruedas; fue creada durante su huida de los prusianos a Múnich y ahora está colgada en el Palacio de Nymphenburg. Su madre intentó varias veces covencerlo para que tomará los votos monásticos y renunciará a sus derechos de sucesión a favor de sus hermanos menores, algo a lo que él se negó. 

Federico Cristián sucedió a su padre en octubre de 1763 como elector de Sajonia, aunque no como rey de Polonia, donde subió al trono Estanislao II Poniatowski, a raíz de un golpe de Estado instigado por la poderosa familia de los Czartoryski y apoyados por Rusia. Federico no pudo hacer valer sus derechos, pues falleció en diciembre del mismo año. Dos de sus hijos fueron reyes de Sajonia, siendo el primogénito Federico Augusto I de Sajonia, quién lo sucedió.

Reinado 
Uno de sus primeros actos como elector fue la destitución del primer ministro Enrique von Brühl, que había sumido a Sajonia en una grave crisis, sobre todo por su catastrófica política exterior, lo que provocó que el electorado tuviera que participar en la guerra de los Siete Años. Comenzó a reconstruir las finanzas arruinadas de su país, y a través de esto, dar un nuevo impulso al país, logrando que se reutilizará la mayor parte de tierra devastada y saqueada que sus predecesores habían dejado a través de la reconstrucción económica. También introdujo nuevas medidas para recortar los gastos de la corte, y para simplificar la administración de acuerdo con los principios de la economía. Su gabinete como Tomás von Fritsch de Leipzig, Federico Luis Wurmb y Cristián Gotthelf von Gutschmid provenían de la clase media alta.

También solicitó la corona polaca. Esto ya sucedió en una carta al Cardenal Primado fechada el 6 de octubre de 1763, en referencia a la aprobación de todos los poderes vecinos: «... y tengo motivos para esperar que, si la nación polaca se inclina, este signo de su amor y se me demostrará confianza para dar, todas las potencias vecinas estarán felices de verlo». Para este propósito, el conde Carlos Jorge Federico von Flemming fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores debido a sus conexiones polacas. No obstante no pudo alcanzar el trono polaco debido a su repentina muerte prematura.

Muerte 

Después de un reinado de 74 días que fue bastante exitoso, Federico Cristián murió de viruela, a los 41 años. 

Al ser su hijo Federico Augusto menor de edad, su hermano Francisco Javier y su viuda, María Antonia de Baviera, fueron regentes del electorado hasta la mayoría de edad.

Matrimonio y descendencia 
En 1747, contrajo matrimonio con su prima hermana, María Antonia de Baviera, princesa de Baviera (1724-1780), hija de Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su tía, María Amalia, archiduquesa de Austria. De esta unión nacieron nueve hijos:

 Un hijo (1748), murió poco después de su nacimiento.
 Federico Augusto (1750-1827), elector de Sajonia y duque de Varsovia. Se casó con Amalia de Zweibrücken-Birkenfeld y fue padre de María Augusta de Sajonia.
 Carlos Maximiliano (1752-1781), príncipe de Sajonia, murió soltero y sin hijos.
 José María (1754-1763), príncipe de Sajonia, murió en la infancia.
 Antonio Clemente (1755-1836), elector de Sajonia y posteriormente rey de Sajonia. Se casó en primeras mupcias con la princesa María Carolina de Saboya, con la cual no tuvo hijos. Más tarde se volvió a casar con la archiduquesa María Teresa Josefa de Austria, con la cuál no tuvo hijos sobrevivientes.
 María Amalia (1757-1831), casada con Carlos II del Palatinado-Zweibrücken, duque de Zweibrücken. Tuvieron un hijo fallecido en la infancia.
 Maximiliano María (1759-1838), se casó con la princesa Carolina de Borbón-Parma; tuvo descendencia.
 Teresa María (1761-1820), murió soltera y sin hijos.
 Hijo nacido muerto (1762).

Referencias

Enlaces externos 
 

Electores de Sajonia del siglo XVIII (Casa de Wettin)
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Dresde
Fallecidos en Dresde